Чалмерс,Челмерс (анг. Chalmers) — англійське прізвище.
 Вільям Чалмерс — шотландський футбольний тренер та футболіст, нападник.
 Джеймс Чалмерс (1782—1853) — шотландський книгопродавець та видавець.
 Девід Чалмерс (н. 1966) — австралійський філософ, що спеціалізується в області філософії свідомості.
 Кайл Чалмерс — австралійський плавець, олімпійський чемпіон та дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Лайонел Чалмерс — американський баскетболіст.
 Маріо Чалмерс — американський баскетболіст.
 Роберт Чалмерс — британський буддолог.
 Стіві Чалмерс (н. 1936) — шотландський футболіст, нападник.

Див. також 
 Технічний університет Чалмерса